Зажим — любое приспособление для зажимания, а также процесс этого зажимания. В частности, зажимом называют струбцину, тиски.
 Зажим для денег
 Зажим для галстука
 Цанговый зажим
 
 
 Хирургический зажим